Termenul „''''” se poate referi la:

Michael Thellmann, enoriaș la Uniunea Penticostală din România
Daniel Thellmann (1960–2009), politician, vezi: Listă cu primari trecuți la PD-L în legislatura 2004-2008''
Erika von Thellmann (1902–1988), actriță